Зачёт Кубка мира по биатлону 2020/2021 по индивидуальным гонкам.

Система начисления очков

Мужчины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Индивидуальный зачёт
2020 год в биатлоне
2021 год в биатлоне